

События 
 Начало периода анархии в Болгарии.

Родились 
 Фадл Бармекид
 Али ар-Рида, восьмой шиитский имам.
 Ибрахим ан-Наззам, арабо-мусульманский философ.
 Фастрада, королева франков, четвёртая супруга Карла Великого.

Скончались 
 Дзюннин, японский император (733—765, правил с 758 по 764).
 Гао Ши, китайский поэт эпохи империи Тан.
 Джафар ас-Садик, исламский богослов, потомок пророка Мухаммада.
 Кеолвулф, король Нортумбрии.
 Сулейман аль-Амаш, мусульманский учёный поколения табиин.
 Флатбертах мак Лоингсиг, король Кенел Конайлл.
 Хродеганг из Се, пятнадцатый епископ Се, святой.
 Этелвалд Молл, король Нортумбрии.

См. также